Гімн — урочистий музичний твір на слова символічно-програмного змісту.
 Гімн (католицький) — жанр у традиційному богослужінні католицької церкви.
 Гімн (роман) () — роман Айн Ренд.